Lymanbensonieae, tribus južnoameričkih kaktusa, dio potpordice Cactoideae. Sastoji se pod 2 roda s ukupno 6 vrsta.

Rodovi 
 Calymmanthium F.Ritter, 1
 Lymanbensonia Kimnach, 5

Sinonimi 
 Calymmantheae E.F.Anderson, nom. inval.

Izvori 

Cactoideae